Aggradi II (... – ...) – calciatore italiano
 Mario Ferrari Aggradi (1916-1997) – politico italiano
 Piero Aggradi (1934-2008) – calciatore e dirigente sportivo italiano